Martin Ericsson kan syfta på:

 Martin Ericsson (fotbollsspelare)
 Martin Ericsson (skådespelare)

Se även 
 Martin Eriksson